Staré Sedlo può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Staré Sedlo, comune del distretto di Sokolov, nella regione di Karlovy Vary
Staré Sedlo, comune del distretto di Tachov, nella regione di Plzeň